Gerhard von Hoya ist der Name folgender Personen:

* Gerhard von Hoya (Verden) († 1269), Bischof von Verden
 Gerhard III. (Hoya) († 1383), Graf von Hoya
 Gerhard von Hoya (Schwerin) († 1398), Graf von Hoya und Gegenbischof von Schwerin 
 Gerhard III. (Bremen) (1441–1463), eigentlich Gerhard von Hoya, Erzbischof von Bremen